The Guilty Party – cortometraggio del 1912 diretto da Oscar Apfel
The Guilty Party – cortometraggio del 1917 diretto da Thomas R. Mills
The Guilty Party – film del 1993 diretto da Allan Gildea